Фёдор Иванович Калинин (1882—1920) — русский советский литературный критик, общественный деятель.

Биография 

Калинин родился 2 (14) февраля 1882 года (1883, по некоторым источникам), в деревне Шиклове в промышленном районе Владимирской губернии. Начал работать с 12 лет. Был столяром, наборщиком, работал ткачом, как и его отец, на фабрике в Струнино. Помимо работы стал знакомиться с русской художественной литературой и критикой, затем перешёл к политической литературе. Уволен с фабрики, переехал в Ярославль, где вступил в студенческо-рабочий кружок самообразования. Участники кружка готовили покушение на ярославского губернатора, но полиция раскрыла заговор.

Фёдор Калинин провёл больше года в заключении, после чего в 1902 году был сослан в Архангельскую губернию. Вернулся из ссылки в 1904, устроился на работу сновальщиком на фабрику С. Баранова в Александрове. После событий «кровавого воскресенья» Фёдор активно включился в рабочее движение. На фоне событий Первой русской революции произошло восстание рабочих в Александрове, 9 декабря 1905 года власть в городе и уезде перешла к Совету рабочих депутатов, который фактически возглавлял Ф. И. Калинин, возникла так называемая Александровская республика. Через 4 дня восстание было подавлено, Фёдор Калинин был арестован. Получил (по разным источникам) 2 года и 2 месяца тюремного заключения или 3 года арестантских рот.

После освобождения эмигрировал. Учился в Каприйской школе, где встретился с А. А. Богдановым и А. В. Луначарским, вместе с ними создал Группу «Вперёд». Он писал о философии с подходом, адаптированным Богдановым в «Философии жизненного опыта», опубликованной в 1913 году.

Калинин был секретарем кружка пролетарской литературы, созданного русскими социал-демократами в Париже в 1913 году.

Он был избран в Центральный комитет Пролеткульта в октябре 1917 года. После постановления большевиков от 9/22 ноября 1917 года был создан Народный комиссариат по образованию (Наркомпрос) с отделом помощи независимым классовым организациям образования. Калинин был главой этого отдела, при условии, что Пролеткульт будет непосредственно избран председателем и ещё двумя членами коллегии Департамента. Он был одним из редакторов «Пролетарской культуры» с П. И. Лебедевым-Полянским.

Написал «Пролетариат и творчество».

Наиболее важной в дореволюционный период является его статья «Тип рабочего в литературе» (Новый журнал для всех. 1912. № 9), в которой он выступил с критикой статьи Г. В. Плеханова «К психологии рабочего движения» (1907), указав, что «идея рабочей солидарности», так восхитившая критика, есть не что иное, как проявление «фанатического мистицизма» и «солидарности сектантского типа», характерных для замкнутых управляемых сообществ. И это не имеет ничего общего с подлинной нравственной ориентацией пролетариев.

Ф. И. Калинин скончался от тяжёлой болезни 5 февраля 1920 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1922 году фабрика С. Баранова в Александрове была названа именем Ф. Калинина. Тогда же у проходной фабрики был установлен его бюст. Позднее в Александрове его именем была названа улица.

Примечания

Источники 
 Памяти Ф. И. Калинина. Петроград, 1920

Ссылки 
 Президент Александровской республики

Революционеры Российской империи
Писатели Российской империи
Редакторы XX века
Вперёдовцы
Литературоведы СССР
Члены РСДРП
Похороненные на Новодевичьем кладбище